Logger steht für:

 Logger (Schiffstyp), einen Schiffstypen, der sich im 18. Jahrhundert entwickelte
 einen Logger für den Fischfang, siehe Loggerfischerei
 Datenlogger, ein Gerät zur Aufzeichnung von Messwerten
 Logger (GNSS), ein GPS-basiertes Gerät zur Aufzeichnung von Position und Höhe
 eine Komponente in einem Computerprogramm, die in eine Logdatei schreibt

Siehe auch:
 Locker